Игорь Гаврилович Устинов (род. 20 декабря 1935, Венёв, Тульская область) — советский и российский политический деятель, народный депутат РСФСР, председатель административного комитета СЭЗ г. Находка, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995)

Биография 
Русский. Получил высшее образование в Уральском политехническом институте, инженер-механик. После окончания вуза, с 1958 года, работал в Морском рыбном порту города Находка. С 1981 по 1990 год работал начальником порта. Состоял в КПСС. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. С 1990 по 1993 год — член Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам и внешнеэкономическим связям. Входил во фракции: «Коммунисты за демократию» (1991 год), «Свободная Россия» (1991 — январь-март 1992 года), «Коалиция реформ» (с апреля 1992 года), «Реформа» (с мая 1992 года), «Промышленный союз» (1992 — январь 1993 года). Вышел из «Коалиции реформ», не согласившись с выдвижением Руслана Хасбулатова на пост Председателя Верховного Совета. В 1993 году был членом депутатской группы Верховного Совета по сотрудничеству с Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей КНР. С 1990 по 1994 год работал председателем административного комитета Свободной экономической зоны «Находка».

В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Уссурийскому одномандатного избирательного округа № 52 (Приморский край), получив 29 % голосов. В Государственной думе был членом фракции «Выбор России» и членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. 18 марта 1994 года вышел из фракции и вступил в депутатскую группу «Союз 12 декабря».

В марте 1994 года входил в инициативную группу по созданию партии Демократический выбор России.

В октябре 1994 года был намерен баллотироваться на пост губернатора Приморья (против Евгения Наздратенко), но собрал только 25 тысяч подписей из необходимых 30 тысяч.

Женат, имеет сына и две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.

Выпускники Уральского технического университета
Члены КПСС
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов